

Квінбі — місто, штат Південна Кароліна
 Квінбі — переписна місцевість, штат Вірджинія